

Lokalizacje

Austria 
 Heilbrunn – miejscowość

Niemcy 
 Heilbrunn – dzielnica gminy Maitenbeth w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Bad Heilbrunn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen

Osoby 
 Ludwig Heilbrunn – niemiecki polityk
 Rudolf Heilbrunn – niemiecki historyk

Zobacz też 
 Heilbronn
 Heilbrunnen